Rudolf Riggenbach ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Riggenbach (Politiker) (1822–1896), Schweizer Richter und Politiker
 Rudolf Riggenbach (Denkmalpfleger) (1882–1961), Schweizer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger